ARPA steht für:
 Advanced Research Projects Agency, US-amerikanische Forschungsbehörde, die in DARPA umbenannt wurde
 Aerolíneas Paraguayas, eine ehemalige paraguayische Fluglinie
 Agenzia regionale per la protezione ambientale, Umweltämter italienischer Regionen, siehe ISPRA
 Arbeitsgemeinschaft für Paradentosen-Forschung, siehe Deutsche Gesellschaft für Parodontologie
 Automatic Radar Plotting Aid, eine automatische Radar-Anlage; siehe ARPA-Anlage
 Average Revenue Per Advertiser, durchschnittlicher Erlös pro Anzeigenkunde
 Average Revenue Per Account, durchschnittlicher Erlös pro Kundenaccount

 Amazon Region Protected Area, bisher größtes Schutzvorhaben für Tropenwald

Arpa steht für:
 Arpa (Alabuga), rechter Quellfluss der Alabuga in Kirgisistan
 Arpa (Fluss), Fluss in Armenien und Nachitschewan (Aserbaidschan)
 Areni, Dorf in Armenien
 Arpa (Einheit), ein altes ungarisches Flächenmaß
 das spätlateinische und italienische Wort für Harfe

Arpa ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Arpa (* 1967), österreichische Politikerin (SPÖ)

Arpa ist der Name folgender Personen:
 Arpa Ke'un († 1336), mongolischer Ilchan

.arpa steht für:
 .arpa, Top-Level-Domain (Address and Routing Parameter Area)

Siehe auch:
 ARPANET

Abkürzung